Lucius Aurelius Gallus är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Aurelius Gallus (suffektkonsul 146), romersk politiker 
 Lucius Aurelius Gallus (konsul 174), romersk politiker
 Lucius Aurelius Gallus (konsul 198), romersk politiker